Серр-Морлаа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 170 км на південь від Бордо, 10 км на схід від По.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 276 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 754,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Серр-Морлаа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серр-Морлаа на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Серр-Морлаа на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Серр-Морлаа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантичні Піренеї

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантичні Піренеї